Сентменат (¡, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 28,4 км². Население — 8112 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны